La línea 712 es una línea de transporte suburbano, la cual une Montevideo con el balneario Santa Lucia del Este. Es operada por la empresa COPSA. A diferencia de la línea 713, esta pertenece al STM desde el año 2020.

Creación 
En el año 1992 se inauguró la Terminal Río Branco y con ella muchas líneas de transporte suburbanos, las cuales se caracterizan por ser operadas entre Montevideo y Canelones sin embargo, las líneas de mayor distancia debieron ser ¨removidas¨ a la Terminal Tres Cruces, inaugurada dos años después. Es así como desde sus inicios, esta línea (junto con las líneas 713 y 9C) pertenecieron a COPSA Este, una división de la misma empresa, la cual se encarga desde entonces de operar desde dicha terminal con el sistema tradicional del resto de las líneas, con la diferencia que este tipo de líneas poseen una denominación y se consideran suburbanas. Desde 2021 esta línea vuelve a operar como en sus inicios, desde la terminal Rio Branco, debido a que un año antes pasó al sistema STM 2.0. para la cual se realizó dicha gestión.

Ramales 
712 Montevideo - Santa Lucía

712 Montevideo - Araminda

712 Montevideo - San Luis

712 Montevideo - Santa Lucía (DIRECTO)

Referencias 

Líneas de ómnibus suburbanas de Montevideo

Enlaces externos 

 https://www.montevideo.gub.uy/buses/mapaBuses.html / Mapa online oficial de IMM en conjunto con MTOP, consulte la ubicación de esta línea en tiempo real.
 https://www.copsa.com.uy
 https://elplatensedigital.wixsite.com/elplatensedigital/post/l%C3%ADnea-712-de-copsa-pasa-a-considerarse-servicio-suburbano